Малмы́жский уе́зд — административно-территориальная единица в составе Вятского наместничества и Вятской губернии, существовавшая в 1780—1929 годах. Уездный город — Малмыж.

Географическое положение 
Уезд располагался на юге Вятской губернии и граничил с Казанской губернией. Площадь уезда составляла в 1897 году 14 064,5 верст² (16 006 км²), в 1926 году — 9 304 км².

История 
Уезд образован в 1780 году в составе Вятского наместничества (с 1796 года — Вятской губернии).
 До 1552 года — территория Арской даруги Казанского ханства
 1552—1708 годы — территория Арской даруги Казанского уезда
1708—1719 годы — территория Арской даруги Казанской губернии
1719—1775 годы — территория Арской даруги Казанской провинции Казанской губернии
1775—1780 годы — территория Арской даруги Казанской губернии
1780 — образован Малмыжский уезд (округ) в составе Вятского наместничества
1780—1796 годы — в составе Вятского наместничества
1796 год — город Малмыж обозначен как заштатный, а территорию Малмыжского уезда приписали к Уржумскому уезду Вятской губернии
В 1797—1816 г.г. Малмыжский уезд не существовал, а вся его территория входила в Елабужский уезд (округ) Вятской губернии

В 1816 году Малмыжский уезд был восстановлен.

В 1920 году в состав Арского кантона Татарской АССР вошли Арборская, Кошкинская, Сардыкбажская, Цыпьинская, Шудинская, Янгуловская волости. В 1921 году в состав вновь образованной Вотской автономной области были переданы Больше-Учинская, Вавожская, Кирчим-Копкинская, Мултанская, Селтинская, Уватуклинская, Узинская волости.

В 1928 году в состав Малмыжского уезда вошла часть территории упразднённого Уржумского уезда. 

14 января 1929 года Малмыжский уезд вошёл в состав Нижегородской области РСФСР. 

15 июля 1929 года Малмыжский уезд был упразднён, а на его месте был образован Малмыжский район Нолинского округа Нижегородского края.

Демография 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 280 427 чел. В том числе русские — 53,8 %, удмурты — 23,8 %, татары — 18,6 %, марийцы — 3,7 %. В Малмыже проживало 3 165 чел.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 192 042 человек, из них городское (город Малмыж) — 5 664 человек.

Административное деление 

В 1891 году в состав уезда входило 26 волостей:

В 1913 году вместо Усадской образована Вятско-Полянская волость (центр — с. Вятские Поляны), образованы Нослинская волость (центр — д. Шишинер) и Сям-Можгинская волость (центр — с. Сям-Можга).

По переписи 1926 года в состав уезда входило 7 волостей и 1 город:

Председатели уисполкома 
С 1918 по 1929 годы в Малмыжском уисполкоме председательствовали:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Вятской губернии
Уезды Вятского наместничества